__notoc__

Maures peut désigner :
 Les populations Maures. 
 Le Massif des Maures, un massif montagneux français situé en Provence.
 Le Maures, un vin français d'indication géographique protégée, centré autour du massif des Maures.

Voir aussi

Toponymes

Lac De Maurès, plan d'eau traversé par la Rivière De Maurès, un affluent de la rivière Rupert, au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
Rivière De Maurès, un affluent de la rivière Rupert, au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Le Cannet-des-Maures : commune française du Var
 La Londe-les-Maures : commune française du Var

Divers 

 
 Maures de Malartic (« Anne-Joseph-Hippolyte de Maurès de Malartic ») : officier français (1730-1800)
 Maurin des Maures : feuilleton télévisé français de Jean Canolle et Claude Dagues inspiré du roman éponyme de Jean Aicard